De Rally van Corsica 1980, formeel 24ème Tour de Corse - Rallye de France, was de 24e editie van de rally van Corsica en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1980. Het was de 85e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Ajaccio.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Cors
Rally van Corsica